Футан — топоним.
 Футан (Фаэтонка) — река в Ингушетии и Чечне.
 Футан — уезд во Вьетнаме, в провинции Анзянг.
 Футан — уезд во Вьетнаме, в провинции Камау.
 Футан — община во Вьетнаме, в городе Бенче.